Laranja moro - tipo de laranja sanguínea
Moros - o deus grego da sorte e do destino
Moro (etnia), povos indígenas em sua maioria muçulmanos do sul das Filipinas

Pessoas
Aldo Moro, jurista e político italiano.
Fabio Moro, futebolista italiano.
Hélio Moro Mariante, escritor brasileiro.
Juliano Moro, automobilista brasileiro.
Mimi Moro, gastrônoma e apresentado de televisão brasileira.
Oscar Moro, músico argentino.
Sergio Moro, jurista e político brasileiro.
Tomás Moro, filósofo e santo britânico.

Localidades

Moros (Espanha)

Moro (Arkansas)
Moro (Oregon)

Moro (distrito)

Mariano Moro, no Rio Grande do Sul

Outros
Inversão de Moro
Venta del Moro
Sepulcro de Pozo Moro
Reflexo de Moro

Desambiguação
Desambiguações de topônimos